Андрей Чернышёв:
* Чернышев, Андрей Александрович (1936—2019) — российский и советский учёный, литературовед.
 Чернышёв, Андрей Борисович (1904—1953) — советский учёный, специалист в области газификации твёрдых топлив, член-корреспондент АН СССР, академик АН Эстонской ССР.
 Чернышёв, Андрей Владимирович (род. 1970) — российский политик, основатель благотворительного фонда «Сибирский Характер».
 Чернышёв, Андрей Гаврилович (1720, или 1721—1797) — генерал-аншеф, петербургский комендант.

См. также 
 Чернышов, Андрей